Obrąb peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Obrąb, village du powiat de Ciechanów
 Obrąb, village du powiat de Przasnysz 
 Obrąb, village du powiat de Wyszków

de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Obrąb, village